projekt – termin z zakresu budownictwa
 projekt – termin z zakresu zarządzania

Zobacz też 
 projekt budowlany
 projekt techniczny
 projekt socjalny – metoda pracy socjalnej